Сала — многозначное слово.
 Сала — библейский персонаж.
 Сала — тайский павильон.

Топонимы 
 Сала — деревня в Ленинградской области России;
 Сала — станция в Ленинградской области России;
 Сала — колония Римской империи, нынешняя крепость Шелла в столице Марокко Рабате;
 Сала — город в Швеции;
 Сала — коммуна в Швеции;
 Сала — село в Латвии, административный центр Салского края;
 Сала (Салы) — река в Крыму;
 Сала — река в Архангельской области, приток Верховки.
 Сала (Salat) — река во Франции, приток Гаронны.
 Сала-Биеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Биелла.
 Сала-и-Гомес — небольшой необитаемый вулканический остров в Тихом океане, принадлежащий Чили.
 Сала-Комачина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.

Персоналии 
 Сала, Анри (род. 1974) — албанский художник.
 Сала, Джузеппе (род. 1958) — итальянский предприниматель и политик.
 Сала, Джузеппе Антонио (1762—1839) — итальянский куриальный кардинал.
 Сала, Клаудио (род. 1947) — итальянский футболист.
 Сала, Луиджи (род. 1974) — итальянский футболист, защитник.
 Сала, Никола (1713—1801) — итальянский композитор и музыкальный педагог и теоретик.
 Сала, Оскар (1910—2002) — немецкий композитор, физик и изобретатель.
 Сала, Патрицио (род. 1955) — итальянский футболист.
 Сала, Пьер (1457—1529) — французский буржуа, придворный, коллекционер античности и писатель.
 Сала, Тьяго (род. 1984) — бразильский футболист.
 Сала, Элио (1864—1920) — итальянский скульптор.
 Сала, Эмилиано (1990—2019) — аргентинский футболист.
 Сала, Якопо (род. 1991) — итальянский футболист.

Составные фамилии 
 Сала Франсес, Эмилио (1850—1910) — испанский художник и график.

См. также 
 Сала-Монферрато
 Салас
 Салла (значения)
 Сало
 Шаля